Uingasut bezeichnet:
 Uingasut (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Uingasut (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland